Yongjing () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Yongjing w 2016 roku liczyła 37 773 mieszkańców – 18 185 kobiet i 19 588 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 10 933, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,45 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua